Села:
 Левадки — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Левадки — Дніпропетровська область, Павлоградський район

Див. також 
 Левандівка
 Левандівка (аеропорт)
 Левада (значення)
 Левадія (футбольний клуб)